Otto Kraus ist der Name folgender Personen:

* Otto Kraus (Autor) (1835–1903?), deutscher Autor, Lyriker und Rezensent 
 Otto Kraus (SS-Mitglied), deutsch-baltischer SS-Sturmbannführer 
 Otto Kraus (Mineraloge) (1905–1984), deutscher Mineraloge und Naturschützer
 Otto Kraus (Politiker) (1908–2001), deutscher Gewerkschafter und Volkswirtschaftler 
 Otto Kraus (Zoologe) (1930–2017), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Otto Krauss (1884–1971), deutscher Bankier und Politiker (LDPD)
 Otto Krauß (1890–1966), deutscher Regisseur, Dirigent und Generalintendant